Костадин (Коста, Коце) Георгиев Мазнейков, наричан Даскала (Даскалчето, Даскало), е български просветен деец и революционер, деец на Вътрешната македоно-одринска революционна организация.

Биография 

Роден е през 1882 година в град Струмица, тогава в Османската империя. Другар от детинство е с дееца на ВМОРО Иван Ингилизов. Завършва с първия випуск българска филология в Висшето училище в София. Завръща се в родния си край и учителства в селата Робово и Добрейци. Когато е учител в струмишките села, турски бей изнасилва местна българка. Мазнейков не се сдържава и убива бея. След тези събития става нелегален. В периода 1899 – 1901 година престоява в България, където изпълнява терористични акции по нареждане от Борис Сарафов. Завръща се в Македония, първо като секретар в четата на Иван Савов, после като радовишки районен войвода на ВМОРО.

На 24 март 1903 няколко обединени чети начело, войводи на които са Христо Чернопеев, Коста Мазнейков, Никола Дечев (Велешко) и Тимо Ангелов (общо 190 души) заминават за Македония. Пресрещнати са в Кочанско и планината Плачковица и водят няколкодневни сражения. На 1 април четата на Мазнейков води сражение край Лески, на 2 април край Шипковица и на 3 април над Владимирово.

Коста Мазнейков загива с цялата си чета от около 15 души в сражение с турски аскер край Инево на 24 (11) май 1903 година. Неговият племенник Томе Мазнейков е осъден през 1947 година за създаване на тайна група на ВМРО в Югославия.

Родословие

Бележки 

Български революционери от Македония
Дейци на ВМОРО
Български просветни дейци от Македония
Дейци на ВМОК
Родени в Струмица